Los Conquistadores peut désigner :

 Los Conquistadores, localité argentine, située dans le département de Federación et dans la province d'Entre Ríos ;
 Avenida Los Conquistadores, avenue située à Lima, au Pérou ;
 Los Conquistadores, équipe américaine de catch de la WWF.